Ceccherini ist der Familienname folgender Personen:
 Federico Ceccherini (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Guido Ceccherini (1906–1985), italienischer Politiker
 Massimo Ceccherini (* 1965), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Sante Ceccherini (1863–1932), italienischer General, Politiker und Fechter
 Silvano Ceccherini (1915–1974), italienischer Anarchist und Schriftsteller